

Nom propre 
Gon peut désigner :
 Gon, un manga de Masashi Tanaka mettant en scène un bébé tyrannosaure ;
 Gon, un personnage jouable dans les jeux vidéo Tekken ;
 Gon, le personnage principal du manga Hunter × Hunter ;
 Gon, une commune du Burkina Faso dans le département Toéni ;
 Gon, une commune du Burkina Faso dans le département Zabré; 
 Gon, un jeu vidéo de type MMORPG jouable sur PC et proposant un univers médiéval-fantastique.

Nom commun 
gon peut désigner :
 gon, une unité de mesure d'angle ;
 gon, une langue parlée au Bénin.

Sigle 
GON peut désigner :
 Groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais, une association environnementale des Hauts-de-France fondée en 1968.

Homonymie de toponyme